Spytihněv steht für:
 Spytihněv (Ort), Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien

Herrscher:
 Spytihněv I. (~875–915), Herzog von Böhmen
 Spytihněv II. (1031–1061), Herzog von Böhmen
 Spytihněv von Brünn († 1199), Herzog von Brünn, siehe Spitignev von Brünn